Тенескалтитла има више значења:

 Тенескалтитла (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тенескалтитла (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тенескалтитла (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику